Jelena Dokić var den forsvarende mester, men hun tabte i anden runde til Olivia Rogowska.

Hsieh Su-wei vandt titlen ved at besejre Petra Martic  i finalen med 2–6, 7–5, 4–1. Martic træk  sig pga.bevismelse og kramper, efter at have spillet en tre timer lang  semifinale samme dag.

Seedning 

 Agnieszka Radwańska (Kvartfinalen, træk sig med en skade)
 Jelena Janković (Semifinalen)
 Peng Shuai (Kvartfinalen)
 Jarmila Gajdošová (Anden runde)

<li> Petra Martić (Finale, træk sig med en skade)
<li> Ayumi Morita (Kvartfinalen, træk sig med en skade)
<li>  Jelena Dokić ''(Anden runde)
<li>  Anne Keothavong ''(Første runde)

Finale

Bottom Half

Kvalifikation

Seedning 

  Hsieh Su-wei (Kvalificeret)
  Karolína Plíšková (Kvalificeret)
  Kristýna Plíšková (Kvalificeret)
  Rika Fujiwara ''(Anden runde) 

<li> Elena Bogdan (Kvalifikationsfinale)
<li> Varatchaya Wongteanchai (Første runde)
<li> Zhang Ling ''(Første runde)
<li> Ayu Fani Damayanti ''(Kvalifikationsfinale)

 Kvalificerede 

  Hsieh Su-wei 
 ''' Karolína Plíšková

<li>  Kristýna Plíšková
<li>  Nudnida Luangnam

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifkation

Fjerde kvalifkation

References 
 Main Draw
 Kvalifikation Draw

WTA Tour 2012